Juan Ernesto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, también Juan Ernesto IV (Gotha, 22 de agosto de 1658 - Saalfeld, 17 de febrero de 1729), fue Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Biografía
Juan Ernesto fue el décimo hijo varón, aunque el séptimo en llegar a la edad adulta, de Ernesto I de Sajonia-Gotha y de Isabel Sofía de Sajonia-Altenburgo. 

Al morir su padre en 1675 Juan Ernesto gobernó inicialmente el ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo junto con sus seis hermanos mayores, tal y como estaba establecido en el testamento del padre. Sin embargo, los hermanos en común acuerdo hicieron en 1680 un tratado para dividir los bienes heredados. De esta forma Juan Ernesto se convierte en duque de Sajonia-Saalfeld con las ciudades de Gräfenthal, Probstzella y Pössneck. Debido a que fue el último de los hijos en nacer, obtuvo la menor parte de los territorios.

Al poco tiempo él y su hermano Ernesto de Sajonia-Hildburghausen se encontraron en una peligrosa situación económica a causa del reparto, pues las tierras más ricas se habían entregado al hermano mayor Federico, y se unieron para protestar.

La controversia continuó durante los años sucesivos y aumentó al morir sin herederos tres de los hermanos. Durante estos años Juan Ernesto toma posesión de Coburgo (en 1699), Römhild y parte de Themar (en 1714).

La "Disputa de herencia de Coburgo Eisenberg Römhilder" ("Coburg-Eisenberg-Römhilder Erbstreit") fue finalmente resuelta (tras repetidas intervenciones y la arbitración del emperador) en 1735, seis años después de la muerte de Juan Ernesto. Sus descendientes mantuvieron Coburgo. La decisión fue generalmente aceptada, especialmente por los descendientes de su hermano Bernardo, quienes también reclamaban Coburgo.

Matrimonio e hijos

Contrae matrimonio con Sofía Eduvigis de Sajonia-Merseburg en Merseburg, el 18 de febrero de 1680. De esta unión nacieron cinco hijos, de los cuales sólo dos llegaron a adultos: 
 Cristián Ernesto (1683-1745)
 Carlota Guillermina (1685-1767), casada con Felipe Reinaldo de Hanau.
Tras la muerte de su esposa, contrae matrimonio el 2 de diciembre de 1690 con Carlota Juana de Waldeck y Pyrmont. De este matrimonio nacieron ocho hijos, de los cuales seis llegaron a adultos:
 Guillermo Federico (1691-1720)
 Carlos Ernesto (1692-1720)
 Sofía Guillermina (1693-1727), casada con Federico Antonio de Schwarzburg-Rudolstadt
 Luisa Emilia (1695-1713)
 Francisco Josías (1697-1764)
 Enriqueta Albertina (1698-1728).

Ancestros

Referencias 
 Carl-Christian Dressel: Die Entwicklung von Verfassung und Verwaltung in Sachsen-Coburg 1800 - 1826 im Vergleich. Duncker & Humblot Berlín 2007, ISBN 978-3-428-12003-1.
Ernst Wülcker: Johann Ernst (Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld). En: Allgemeine Deutsche Biographie  (ADB). vol XIV. Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 372–374.
 Jahrbuch fur Europäische Geschichte 2007, vol. VIII, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007, p. 104. (Online)
 Johann Samuel Ersch, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, section 21, Leipzig, 1842, p. 254. (Online)

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Nacidos en Gotha
Duques de Sajonia-Coburgo
Duques de Sajonia-Saalfeld
Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia del siglo XVIII